Леони́д Степа́нович Ко́сман (, ; 24 сентября 1915, Москва — 22 января 2010, Нью-Йорк) — советско-американский лингвист, филолог, германист; автор учебников немецкой фразеологии и английского словоупотребления и грамматики для русскоязычных; журналист (в эмиграции).

Биография 
В 1918 его семья эмигрировала из большевистской России в только что получившую независимость Латвию. С двухлетнего возраста говорил на трёх языках — русском, немецком и латышском. После окончания немецкой гимназии учился в Латышском университете; одновременно работал театральным критиком в латышской газете Cīņa. В конце июня 1941 ему удалось покинуть Латвию за три дня до оккупации Риги нацистской армией. Все оставшиеся члены его семьи, включая жену Терезу Якоби и мать Рут Бренсон, погибли в Холокосте в Риге.

Был беженцем в Ташкенте и других городах; в 1941 году призван в Красную Армию; 27 июля 1942 года под Старой Руссой был тяжело ранен в голову. Для изъятия пули была сделана трепанация черепа, без наркоза. В результате ранения правая часть его тела была частично парализована; провёл два года в Алма-Ате, где постепенно преодолел последствия ранения и начал ходить без помощи палки.

После войны учился на филологическом факультете Московского университета, окончил аспирантуру. Много лет преподавал немецкий язык и литературу в Институте иностранных языков им. Мориса Тореза. В 1952 году женился на Майе Борисовне Штернберг, ботанике (24 июня 1920 - 22 февраля 2016 гг.). В течение этого периода были опубликованы его статьи по немецкой филологии и два учебника для студентов, изучающих немецкий язык. (Первый, «Deutsche Phraseologie», изданный в 1964, был его кандидатской диссертацией). Они стали классическими учебниками для нескольких поколений студентов, изучающих немецкий язык во всех регионах Советского Союза.

С женой и двумя детьми эмигрировал в США через Израиль в 1972 году. Преподавал немецкий язык в Хайфском университете (Израиль, 1972-1973); преподавал немецкий язык и литературу в Кейсовском университете Западного резервного района в Кливленде (штат Огайо, 1973-1974). Переехав в Нью-Йорк, работал журналистом; сотрудничал как с русскоязычными — «Новое Русское Слово» (Нью-Йорк), «Новый Американец» (Нью-Йорк), «Русская Мысль» (Париж), так и с немецкоязычными газетами — Staatszeitung и Aufbau. Подписывал свои статьи в немецкоязычных газетах псевдонимами «L. K.» и «Robert Herzenberg»; в русскоязычных газетах - псевдонимом «К. Фриман (K. Freeman)». За редкими исключениями, своей фамилией он подписывал только статьи серии «Занимательный английский» в газете «Новое русское слово». В конце 1970-х написал шесть учебников английского словоупотребления и грамматики, ставшими очень популярными среди русскоговорящих. После распада Советского Союза, пиратские — то есть не аккредитованные — издания его книг насчитывали миллионы экземпляров.

Личная жизнь 
 Жена — Майя Борисовна Штернберг (Косман) — биолог (24 июня 1920 - 22 февраля 2016 гг.).  Брак с 1952 г. до смерти.
 Сын — Косман, Михаил Леонидович — поэт (1953—2010);
 Дочь — Косман, Нина Леонидовна — прозаик, поэт, переводчик, художник .

Публикации 
Учебники немецкого языка:
 Л. С. Косман, Е.В. Розен. Сборник упражнений по лексикологии немецкого языка (Росвузиздат, 1963).
 L. S. Kossmann. Deutsche Phraseologie: Übungsbuch [Text]: (сб. упражнений по фразеологии нем. яз.) / L. S. Kossmann. - Москва: Международные отношения, 1964.
 L. S. Kossmann. Alltagsdeutsch [Текст]: Dialoge und Übungen / L. S. Kossmann. - Moskau: Internationale Beziehungen, 1968.

Статьи по немецкой филологии:
 К вопросу о методике введения и закрепления устойчивых словосочетаний немецкого языка. Ученые записки Орехо-Зуевского педагогического института, том III, выпуск 2 (Москва, 1956)
 Принципы отбора фразеологического словаря-минимума для языкового вуза (на материале немецкого языка). Вопросы романо-германской филологии. Ученые записки, т.XXVIII, ч.1 (Москва, 1963)
 О некоторых вопросах использования газетных клише на занятиях по политлексике (на материале немецкого языка) Методические записки по вопросам преподавания иностранных языков в вузе. (Москва, 1969)

Статьи в немецких газетах:

 1975
 Sängerin oder Propagandistin? Ludmila Sykin in der Carnegie Hall. N.Y. Staats-Zeitung u. Herold, 28 Feb.
 Pro Musica entdeckt musikalisches Neuland. N.Y. Staats-Zeitung u. Herold, 5 Mar.
 Vom Bolshoi-Theater zur Carnegie Hall: Galina Vishnevskaya gibt einen Liederabend. N.Y. Staats-Zeitung u. Herold, 12 Mar.
 Diese Katze ist im Sack gekauft: "P.S. Your Cat is Dead" im Golden Theater. N.Y. Staats-Zeitung u. Herold, 7 Apr.
 Jüdische Emigration aus der Sowjetunion: Ursachen, Hintergründe. Aufbau, 25 Apr.
 Ausklang bei der Orchestral Association: Saison endet mit Carnegie Hall Konzert. N.Y. Staats-Zeitung u. Herold, 30 Apr.
 Barenboims Beethoven-Deutung: Überwältigend: Beglückender Abend in der Carnegie Hall. N.Y. Staats-Zeitung u. Herold, 21 May.
 Die Daumenschraube der russischen Stiefmutter: Verstärkter Druck Moskaus auf Ostblockländer. Aufbau, 22 Aug.
 Moskaus Schiffbruch in Portugal: Angst vor Demokratie hilft der Demokratie. Aufbau, 19 Sep.
 Sylva Salmanson im Hungerstreik: Bericht aus New York. Aufbau, 3 Oct.
 Sehnsucht nach Jerusalem: Die schwierige Situation der Juden in der Sowjetunion. Die Welt, 11 Oct.
 Peking sucht Verbündete im Westen: Sowjetisch-chinesischer Konflikt spitzt sich zu. Aufbau, 7 Nov.

 1976
 Moskaus Eiertanz im Nahen Osten: Der Zynismus der sowjetischen Aussenpolitik. Aufbau, 13 Feb.
 Verschärfter Antisemitismus in der Sowjetunion: Auswanderungsgesuche führen nach Sibirien oder ins Irrenhaus. Aufbau, 12 Mar.
 Signale aus Peking: Hintergründe der China-Reise von Richard Nixon. Aufbau, 26 Mar.
 Ist der Panamakanal noch wichtig? Zu der hitzigen Debatte über den Wasserweg zwischen Atlantik und Pazifik. Aufbau, 11 Jun.
 Moskau missachtet Helsinki-Deklaration: Kein Nachlassen der Juden-und Dissidentenverfolgungen. Aufbau, 30 Jul.
 Gleichung mit vielen Unbekannten:Maos Tod bereitet dem Kreml Kopfzerbrechen. Aufbau, 17 Sep.
 Planwirtschaft mit ungeplante Folgen: Wirfschaftsnöte in Moskaus Satellitenländern. Aufbau, 1 Oct.
 Sowjetjuden: Israel oder USA? Neuregelung der Hilfsmassnahmen für sowjetjüdische Auswanderer. Aufbau, 29 Oct.
 Philadelphia kontra Rom: Diskussion über künftige sowjetjüdische Emigration. Aufbau, 17 Dec.

 1977
 Zwischenbilanz der Détente: Auch für Moskau ein zweischneidiges Schwert. Aufbau, 4 Feb.
 Sonderfall Polen: Notgedrungene Kompromissbereitschart der Warschauer Parteiführung. Aufbau, 25 Feb.
 Politische Stabilisierung in Peking: Moschou En-Lais pragmatischer Kurs wird fortgeführt. Aufbau, 11 Mar.
 Unsicherheit im Kreml: Moskauer Reaktionen auf jüngste Carter-Initiativen. Aufbau, 25 Mar.
 Moskaus Sorgen in Osteuropa: Ursachen und Zusammenhänge. Aufbau, 1 Apr.
 Dreieck USA—UdSSR—China begünstigt Washington. Aufbau, 10 Jun.
 Sowjetpropoganda das amerikanische Judentum: Vorbereitungen zum Schauprozess Schtscharansky. Aufbau, 5 Aug.
 Antisemitismus als "Manifestation des Klassenkampfes": Was Stalin versäumte, will Breschnew nachholen. Aufbau, 30 Sep.
 Rebellion gegen bürokratische Willkür: Auswanderung sowjetischer Musikvirtuosen im Steigen begriffen. Aufbau, 28 Oct.
 Gestrandeten Juden in Wien: Sowjetemigranten, die "heim" wollen. Aufbau, 11 Nov.

 1978
 "Gulasch-Kommunismus" macht Schule: Ostblockländer im Bann des Verbrauchertums. Aufbau, 13 Jan.
 Der "Stellvertretungskrieg" in Indochina: Verschärfung des chinesisch-sowjetischen Konflikts. Aufbau, 27 Jan.
 Kein Ruhmesblatt für die CIA: Neue Entwicklung im Fall Schtscharansky. Aufbau, 24 Mar.
 Italiens "historisches Kompromiss": ine Verlegenheitslösung, die niemanden befriedigt. Aufbau, 7 Apr.
 Wenn der Osten mit dem Westen disputiert: Internationale Konferenz des Aspen-Instituts. Aufbau, 19 May.
 Die seltsamen Thesen des "Experten" Dr.Jemeljanow: Gefährliche Entwicklung in der UdSSR: Antisemitismus im Wachsen begriffen. Israelitisches Wochenblatt, 9 Jun.
 Ein neues Stadium des sowjetisch-chinesischen Konflikts. Aufbau, 1 Sep.
 Schikanen der Moskauer Antisemiten: Akademische Bürokratie gegen Zulassung von Juden zum Universitätsstudium. Aufbau, 15 Sep.

 1979
 Ideologie und Praxis in der UdSSR. Aufbau, 5 Jan.
 Sowjetjuden um Wahrung ihrer Eigenständigkeit bemüht: Ergebnis einer Meinungsumfrage. Aufbau, 13 July
 Sowjetjuden in den USA. Aufbau, 20 July

 1980
 Gärung in Polen schreitet fort. Aufbau, 18 Jan.
 Aggression aus Angst? Beweggründe der Kreml-Aktion in Afghanistan. Aufbau, 25 Jan.
 Michail Suslow — die graue Eminenz in Kreml. Aufbau, 21 Mar.
 Polemik um Massenmord: Ideologische Auseinandersetzung in russischen Exilkreisen. Aufbau, 28 Mar.
 Kritische Phase der sowjetjüdischen Auswanderung. Aufbau, 2 May.
 Ein düsteres "Gedenkenkjahr": Vor 20 Jahren brach der sowjetisch-chinenesische Konflikt aus.Aufbau, 30 May.
 Fiasko des "wissenschaftlichen Kommunismus".Aufbau, 25 Jul.

 1981
 Moskaus Dilemma in Polen: Zwischen Scylla und Charybdis. Aufbau, 6 Mar.
 Antisowjetische Massenkundgebungen im Baltikum. Aufbau, 27 Mar.
 Integrationsprobleme sowjetjüdischer Immigranten in den USA. Aufbau, 19 Jun.
 Sowjetjuden in USA: Probleme der Identität. Aufbau, 10 Jul.
 Probleme der Absorbierung von Sowjetimmigranten. Aufbau, 10 Jul.
 Antikommunistische Schützenhilfe für Moskau. Aufbau, 24 Jul.
 Polnischer Krisenherd — kein Ansteckungsgefahr für Sowjetbürger. Aufbau, 21 Aug.
 Afghanistan: Zunehmender Widerstand gegen Sowjetarmee. Aufbau, 28 Aug.
 Stagnation und rückläufige Tendenz. Aufbau, 9 Oct.
 Eine Hetzkampagne mit Bumerangwirkung: Warum Sowjetbotschafter Abrossimow Paris verliess. Aufbau, 23 Oct.
 Sowjetmathematik: fast "judenrein". Aufbau, 30 Oct.
 Arbeitslosigkeit verboten: Theorie und Praxis in der Sowjetunion. Aufbau, 20 Nov.
 Stalin — Totengräber des Kommunismus. Aufbau, 11 Dec.
 Lew Kopelew: Vorurteilslose Beurteilung der UdSSR. Aufbau, 18 Dec.

 1982
 Polnische Militärdiktatur: Zukunftsmodell für die UdSSR? Aufbau, 15 Jan.
 Tragödie eines sowjetischen Filmstars. Aufbau, 22 Jan.
 Westliche Filme — beliebter Zeitvertreib der Sowjetelite. Aufbau, 29 Jan.
 Droht der UdSSR wirtschaftlicher Niedergang? Aufbau, 5 Mar.
 Machtkampf im Kreml? Aufbau, 26 Mar.
 Feldzug gegen sowjetjüdische Gelehrte: Aberkennung akademischer Grade — Kampfmittel gegen auswanderungswillige Wissenschaftler. Aufbau, 2 Jul.
 Jurij Andropow — Breschnjews Nachfolger? Aufbau, 9 Jul.
 Wohnungsnot in der Sowjetunion. Aufbau, 16 Jul.
 Der Kreml mistraut Sowjet-Mohammedanern. Aufbau, 23 Jul.
 Sowjetjüdische Auswanderungsprobleme. Aufbau, 6 Aug.
 Zur Lage der Minderheiten in Rumänien. Aufbau, 13 Aug.
 Ein neues GULAG-Handbuch. Aufbau, 27 Aug.
 Sowjetbürger "gebildeter" als Amerikaner. Aufbau, 3 Sep.
 Missachtung der Menschenrechte in China. Aufbau, 24 Sep.
 Kafka-Szenen in Moskau. Aufbau, 8 Oct.
 Neue atheistische Propaganda in der UdSSR. Aufbau, 22 Oct.
 Anatolij Schtscharansky in Lebensgefahr. Aufbau, 5 Nov.
 Rock-Musik in der Sowjetunion: Heisse Rhythmen als heisse Ware. Aufbau, 5 Nov.
 Neue Tendenzen im sowjetischen Untergrund. Aufbau, 12 Nov.
 Neue Ära im Kreml: Die erstaunliche Karriere des Jurij Andropow. Aufbau, 19 Nov.
 Islam in der Sowjetunion. Aufbau, 26 Nov.
 Anpassungsprobleme sowjetjüdischer Einwanderer in den USA. Aufbau, 10 Dec.
 M16 it Petro-Dollars auf Meinungsjagd. Aufbau, 17 Dec.

 1983
 Ruhm und früher Tod des sowjetischen Balladensängers Visotsky. Aufbau, 7 Jan.
 Sowjetische Fehlrechnung in Afghanistan. Aufbau, 14 Jan.
 Yuri Andropow und die Sowjet Juden. Aufbau, 28 Jan.
 Jahresbericht der "Amnesty International". Aufbau, 28 Jan.
 Tatjana Losanskys Todesbereitschaft führte zur Auswanderung. Aufbau, 4 Feb.
 Eine neue Mär vom alten Meer. Aufbau, 4 Mar.
 George Orwell und die Sowjetpresse: Ideologische Schlagwörter und ihr Bedeutungswandel in der UdSSR. Aufbau, 11 Mar.
 Sowjetisch-chinesische Polemik dauert an. Aufbau, 18 Mar.
 30 Jahre nach Stalins Tod. Aufbau, 25 Mar.
 Alexander Sinowjews "Homo Sovieticus": Eine Analyse der sowjetischen Mentalität. Aufbau, 1 Apr.
 Neue Varianten der sowjetischen Judenpolitik. Aufbau, 8 Apr.
 Andropows unerwarteter Schachzug: Gründung eines jüdischen antizionistischen Komitees in Moskau. Aufbau, 22 Apr.
 Westliche Illusioner und sowjetische Tatsachen. Aufbau, 20 May.
 Gibt es eine "russische Mafia" in den US. Aufbau, 3 Jun.
 Kraft des Geistes: Schtscharanskys neueste Briefe. Aufbau, 17 Jun.
 Sowjetisch-iranische Beziehungen auf dem Tiefpunkt: Tudeh-Partei wird zum Prügelknaben des Khomeini-Regimes. Aufbau, 25 Jun.
 Unterlegenheitskomplex prägt sowjetische Aussenpolitik. Aufbau, 1 Jul.
 Korruption und "Untergrund-Wirtschaft" in der UdSSR: Mit Schmiergeldern läuft alles besser. Aufbau, 15 Jul.
 Hat der Westen zutreffende Informationen über die Sowjetunion? Von der Problematik eines aktuellen Forschungsgebiets. Aufbau, 7 Oct.
 Rätselraten um Andropow: Gesundheitszustand des Kreml-Bosses löst Spekulationen um Nachfolgerkandidaten aus. Aufbau, 25 Nov.
 Staatsterror statt Wirtschaftsreform in der UdSSR. Aufbau, 16 Dec.
 Albanien — ein kommunistisches Land eigener Prägung. Aufbau, 23 Dec.

 1984
 Konstantin Tschernenko, der neue Boss im Kreml. Aufbau, 17 Feb.
 Betreten der Botschaft verboten: Kontakt zu ausländischen Missionen kann im Ostblock schlimme Folgen haben. Aufbau, 22 Jun.
 Solschenizyn und die "Pluralisten": Die autoritären Ansichten eines russischen Exilschriftstellers. Aufbau, 29 Jun.
 Die phantastischen Abenteur des Alexander Solotarjow: Zweimalige Auswanderung aus der Sowjetunion. Aufbau, 3 Aug.
 Reue einer ehemaligen Stalinistin. Aufbau, 3 Aug.
 Wissenschaftliche Forschung in der Sowjetunion: Die Parteibürokraten haben das Sagen. Aufbau, 10 Aug.
 Elitäres Einzelgängertum statt Massenbewegung: Probleme der sowjetischen Dissidentenbewegung. Aufbau, 17 Aug.
 Rumänien: Antisemitismus auf dem Vormarsch. Aufbau, 24 Aug.
 Realistische Berichterstattung aus dem sowjetischen Alltag: Hat die Zensur geschlafen?. Aufbau, 7 Sep.
 Schwerwiegende Entscheidungen in der UdSSR?. Aufbau, 12 Oct.
 Moskau versucht, im Nahen Osten wieder mitzumischen. Aufbau, 2 Nov.
 Jaruzelski wird zur tragischen Figur. Aufbau, 9 Nov.
 Stalins Tochter kehrte in die Sowjetunion zurück: Im Westen schon fast vergessen — Private und berufliche Enttäuschungen. Aufbau, 16 Nov.
 Wie zaristisch ist die Sowjetunion? Wissenschaftler streiten um die politisch-historischen Wurzeln der UdSSR. Aufbau, 23 Nov.
 Widersprüchliche Widerspruchstheorie: Illusion und Wirklichkeit in der UdSSR. Aufbau, 30 Nov.
 Polnische "Solidarität" aktiv und widerstandsfähig: Moskau muss zähneknirschend zusehen. Aufbau, 21 Dec.

 1985
 Georgij Arbatow — Sohn jüdischer Eltern als Amerika-Experte des Kremls. Aufbau, 25 Jan.
 Refuseniks greifen zu musikalischen Mitteln: Juden und NichtJuden kämpfen um Auswanderung — Konzerte mit politischer Botschaft. Aufbau, 25 Jan.
 Sowjethörer werden mit dem Judaismus vertraut gemacht: Neue Sendereihe von Radio Liberty. Aufbau, 15 Feb.
 Verstärkte sowjetisch-israelische Kontakte. Aufbau, 5 Jul.
 Jewgenij Jewtuschenkos Engagement für jüdische Belange. Aufbau, 19 Jul.
 Sowjetjuden als "Exportware" Moskaus Spiel mit der Auswanderung. Aufbau, 16 Aug.
 Drama im Odessaer Hafen: Sowjetjüdische Emigranten durften nicht ihre Angehörigen sehen. Aufbau, 13 Sep.
 Es begann in der Moskauer Oper: 30 Jahre deutsch-sowjetische Beziehungen. Aufbau, 27 Sep.

 1986
 Reformen in der Sowjetunion lassen weiterhin auf sich warten: Gorbatschow weicht von der Dezentralisierung der Wirtschaft nicht ab. Aufbau, 17 Jan.
 Rationellere Verwaltung — aber keine Reformpolitik. Aufbau, 28 Mar.
 Bonner Konferenz über Probleme der Juden und Deutschen in der UdSSR. Aufbau, 25 Apr.
 Ein unbesungener Held. Aufbau, 1 Aug.
 Wieder eine Fabrikation sowjetischer Gerichte: Spionageprozess gegen Ilja Suslow mit antisemitischen Akzenten. Aufbau, 25 Apr.

Статьи в русских газетах:
 Китайская "валькирия" (Русская мысль, 20 мая 1976)
 Заботы и надежды Англии (Русская мысль, 30 сентября 1976)
 Демагогия и действительность (Русская мысль, 28 октября 1976)
 Идеологическое наступление Кремля (Русская мысль, 4 августа 1977)
 "Конституционная эволюция" Чили (Русская мысль, 1977)
 Маска "миротворца" сорвана (Русская мысль, 12 января 1978)
 Отношения между США и СССР остаются натянутыми (Русская мысль, 6 апреля 1978)
 Занимательный английский. Краткие формы ответов (Новое русское слово, 19 декабря 1980)
 Треугольник сверхдержав (Новое русское слово, 1 сентября 1981)
 Риторика и действия (Новое русское слово, 1982)
 Дискуссия или монолог? (Новое русское слово, 15 мая 1982)
 Израиль и диаспора (Новое русское слово, 2 октября 1982)
 Грозит ли СССР экономический упадок? (Новое русское слово, 25 февраля 1982)
 В поисках выхода. Венгерские реформы (Трибуна, 4 октября 1983)
 Независимость (Трибуна, 5 января 1984)
 Американская деловая переписка (Новое русское слово, 1985)
 Уриэль Акоста и Борух Спиноза (Новый Американец, 16 октября 1985)
 Эмигранты--об эмиграции, об Америке, о себе (Новое русское слово, 12 и 13 ноября 1985)
 Странные люди. Недавние эмигранты из СССР в Новом Свете (Русская мысль, 1985)
 Пессимизм Арнольда Тойнби (Новое русское слово, 1985)
 Две точки зрения (Новое русское слово, 1985)

Учебники английского языка:
 Американские сленговые и разговорные выражения (Нью-Йорк, 1979, 1984, 1986, 1988)
 1000 американских идиом и их русские соответствия (Нью-Йорк, 1978, 1980, 1984, 1986)
 Бытовые диалоги (1) (Нью-Йорк, 1988, 1993, 1997)
 Бытовые диалоги (2) (Нью-Йорк, 1988, 1993, 1997)
Практическая грамматика английского языка для говорящих по-русски (Нью-Йорк, 1980, 1984, 1986, 1989, 2000)

Беллетристика:

 Повесть на английском, сначала написанная на немецком: "Above Water" (опубликована под именем Leon Kossman)

Примечания

Ссылки 
 Российская государственная библиотека
 Национальная библиотека Удмуртской Республики
 Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А Некрасова
 Научная библиотека Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова
 Наукова бібліотека Чернівецького національного університету
 Everyday English-Russian Conversations by Leonid Kossman

Филологи СССР
Германисты
Выпускники филологического факультета МГУ
Преподаватели Московского лингвистического университета
Педагоги СССР

Эмигранты
Евреи в Латвии
Многоязычные писатели
Журналисты, известные под псевдонимами